

Musique

Groupe 

 , groupe power pop britannique des années 1980.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sortie le , bande son du film  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Pyromania sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Photograph, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

Album 

 , album de Ringo Starr sorti le  ;

 , album de Melanie sorti en 1976 ;
 , album d' sorti en 1995 ;
 , album de Jani Lane sorti le  ;

 , EP de  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1969 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en 2002 ;
 , album de Mest sorti le  ;
 , album de  sorti le .

pt:Photo